Plaats in Indonesië
 Pusu (Manggeng), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Barat Daya in de provincie Atjeh
 Pusu (Amanuban Barat), een plaats in het bestuurlijke gebied Timor Tengah Selatan in de provincie Oost-Nusa Tenggara